Ю́лия Никола́евна Данза́с (9 мая 1879, Афины — 13 апреля 1942, Рим) — российский историк религии, католический теолог, публицист, религиозный деятель; принадлежала к Русскому апостолату в Зарубежье.

Биография 
Происходила из дворянского рода Данзас. Отец, Николай Карлович Данзас (1843—1888), приходился племянником  Константину Данзасу (секунданту Пушкина); состоял российским поверенным в делах в Греции, где 14 ноября 1873 года женился на Ефросинье Эммануиловне Аргиропуло (1846—1920), дочери отставного драгомана при русской миссии в Константинополе. В Афинах, 9 мая 1879 года у них родилась дочь Юлия.

После смерти отца, в 1888 году переехала с матерью и братом Яковом в имение Данзасов в Харьковской губернии, затем семья переселилась в Петербург. В 1895 году сдала экзамены на аттестат зрелости в 6-й мужской Санкт-Петербургской гимназии и уехала в Париж и стала вольнослушательницей Сорбонны, где изучала философию и психологию. Во Франции она познакомилась с крупнейшими историками раннего христианства Адольфом фон Гарнаком и аббатом Луи Дюшеном.

Вернувшись в Россию, Данзас сотрудничала с газетой «Окраины России», писала статьи в сборник «Запросы мысли». Статьи подписывала псевдонимом «Юрий Николаев», в них она резко выступала против социалистических идей и сепаратизма Финляндии.

В 1907 году императрица Александра Фёдоровна предложила ей заняться вместе с ней благотворительной деятельностью. 

23 апреля 1909 года стала одной из  фрейлин государыни. 

В 1906 году под псевдонимом Ю. Николаев вышла первая книга Данзас — «Запросы мысли». В 1913 году под тем же псевдонимом она издала книгу «В поисках за Божеством» — первую монографию на русском языке о гностицизме I—II веков. Эта книга заинтересовала Максима Горького и он встретился с автором. Впоследствии круг интересов Данзас (в частности, интерес к хлыстовству) и, возможно, некоторые черты её характера отразились в образе Марины Зотовой в романе «Жизнь Клима Самгина».

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, отправилась на фронт, где заведовала полевым складом Общества Красного Креста 10-й армии. 

В 1916 году поступила добровольцем в 18-й Оренбургский казачий полк и приняла участие в боевых действиях. Была награждена Георгиевским крестом.

После Февральской революции возвратилась в Петроград. Временное правительство предложило ей командовать женским ударным батальоном, но она отказалась. В 1917 году Данзас представила к защите в Петроградском университете магистерскую диссертацию по всеобщей истории, однако защита не состоялась.

В 1918 году Данзас поступила на работу в Публичную библиотеку. Знание 9 языков делало её ценной сотрудницей. Кроме того, она читала лекции по истории Англии и Франции во 2-м Государственном университете (Психоневрологический институт), была членом Философского общества при Петроградском университете, одним из организаторов «Союза Соборной Премудрости», сотрудничала с издательством «Всемирная литература», подготовила монографию «Платон». В 1920 году Горький предложил ей работу в Доме учёных Петрограда.

На одном из собраний в Доме учёных Данзас познакомилась с руководителем русских греко-католиков, отцом Леонидом Фёдоровым. Под его влиянием она приняла католичество, вместе с ним организовала в 1921 году доминиканскую монашескую общину Святого Духа, а в 1922 году постриглась в монахини под именем Иустины.

11 ноября 1923 года Данзас была арестована, как и другие члены общины русских католиков Петрограда. Была обвинена в создании контрреволюционной организации и во внесудебном порядке осуждена на 10 лет лишения свободы. Отбывала срок сначала в Иркутской тюрьме, а с сентября 1928 года — в Соловецком лагере особого назначения. Там она работала счетоводом и библиотекарем «Музея общества краеведения». Есть свидетельства, что на Соловках она виделась с Горьким. В сентябре 1932 года её перевели в лагерь на станции Медвежья Гора, где она работала в отделе статистики управления строительством Беломорско-Балтийского канала.

В декабре 1932 года по ходатайству Горького, а также брата, жившего в Германии, Данзас была освобождена за год до окончания срока заключения. Жила в Ленинграде и Москве, а затем, при содействии Горького, в декабре 1933 года эмигрировала из СССР. Поселилась сначала в Берлине у брата, затем во Франции, сначала в монастыре Notre-Dame-de-Prouille, а потом в Лилле, где работала в доминиканском центре по изучению России «Истина».

Во Франции издавала журнал «Russie et Chrétienté» и написала воспоминания о Соловецком лагере, «Bagne rouge. Souvenirs d’une prisonnière au pays des Soviets» (Juvisy, 1935), вышедшие анонимно, а также книги по истории русской религиозной мысли «L’Itinéraire religieux de la conscience russe» (Juvisy, 1935), (вызвала резко отрицательный отзыв Н. А. Бердяева) и «Les réminiscences gnostiques dans la philosophie religieuse russe moderne» (Rev. des sciences philos. et théol. 1936. № 4).

В 1940 году Данзас переехала в Рим, где читала лекции в папской коллегии «Руссикум».

Произведения 
 В 1942 году в Риме издала на русском языке книгу «Католическое Богопознание и марксистское безбожие», второе переиздание Русского центра Фордемского университета в Нью-Йорке.
 Книга на итальянском языке об императрице Александре Фёдоровне.
 «В поисках Божества. Очерки из истории гностицизма» под псевдонимом Юрий Николаев.

Примечания

Литература 
 Католическая Энциклопедия. Т. 1, изд. Францисканцев. — , 2002. — С. 1531—1532. — ISBN 5-89208-037-4.

Ссылки 
 Воспоминания Д. С. Лихачева о пребывании Ю. Данзас на Соловках 
 Конодюк О. Как фрейлина императорского двора Юлия Данзас оказалась на Соловках? 
 Стратановский С. Г. Данзас Юлия Николаевна  в «Биографическом словаре» на сайте РНБ
 Статья в Российской католической энциклопедии 
 Информация на сайте Я.Кротова 

Юлия
Историки России
Женщины в Первой мировой войне (Россия)
Казаки в Первой мировой войне
Учёные, репрессированные в СССР
Фрейлины российского императорского двора
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Италии
Католические богословы
Российские католики
Российская грекокатолическая церковь
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Шестая Санкт-Петербургская гимназия